

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Antoine Gilbert Dessaigne (1798-1861), homme politique français ;
 Jean François Edmond Guyot Dessaigne (1833-1907), homme politique français ;
 Georges Dessaigne (1925-2018), homme politique français ;
 Lucas Dessaigne (1999-), joueur de rugby à XV français.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme